Cool oder cool steht für:
 cool, ein Wort aus der Umgangssprache
 Cool (Album), ein Jazzalbum von Khan Jamal (2002)
 Cool (Gwen-Stefani-Lied), ein Lied von Gwen Stefani
 Cool (Lied), ein Lied von Felix Jaehn, Marc E. Bassy und Gucci Mane
 Cool (Programmiersprache) ()
 Cool Jugendmagazin, eine österreichische Zeitschrift

Cool ist der Familienname folgender Personen:
 Fabien Cool (* 1972), französischer Fußballspieler
 Herbert Cool (* 1985), niederländischer Biathlet
 Margaret Cool Root (* 1947), US-amerikanische Archäologin
 Marie Cool (* 1961), französische Künstlerin, siehe Marie Cool Fabio Balducci
 Thomas Simon Cool (1831–1870), niederländischer Maler und Radierer
 Tré Cool (* 1972), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Coole (Begriffsklärung)
 Col
 Kool
 Kuhl
 Kul
 McCool
 QL